

Persone 
 Augusto Rotoli – compositore italiano
 Ippolito Rotoli –  arcivescovo italiano
 Niccolò Rotoli –  arcivescovo italiano

Altro 
 Cimitero di Santa Maria dei Rotoli – cimitero della città di Palermo
 Rotoli – località nel comune di Lamezia Terme